Künnap ist der Familienname folgender Personen:
 Asko Künnap (* 1971), estnischer Designer und Schriftsteller
 Mait Künnap (* 1982), estnischer Tennisspieler